Stăuceni este satul de reședință al comunei cu același nume din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova. Aici activează Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău.

Demografie

Structura etnică
Structura etnică a satului Stăuceni conform recensământului populației din 2004:

Referințe

Legături externe

 Google Maps
 Stauceni vazut pe harta OSM

Localități din municipiul Chișinău